Ел Копите има више значења:

 Ел Копите (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Копите (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Копите (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Копите (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику